Тайпинг может означать:
 Тайпинг (Taiping) — город в Малайзии на полуострове Малакка.
  — федеральный округ.
 Тайпинг (Taeping) — парусный клипер, победитель Чайных гонок.
 Тайпинг (typing) — набор текста на клавиатуре.

См. также 

 Тайпин